Marysia ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Marysia ist eine polnische Variante der Vornamen Maria oder Mirjam.

Namensträgerinnen 
 Marysia Ajzensztat (1923–1942), jüdische Sängerin im Warschauer Ghetto

Weiblicher Vorname